Gaspésie peut vouloir dire :
 La péninsule de la Gaspésie.
 La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, une région administrative du Québec.
 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, une circonscription électorale canadienne.
 Le parc national de la Gaspésie.